Nosferatu – symfonia grozy –  film grozy z 1922
 Nosferatu wampir – film grozy z 1979
 Nosferatu – klan wampirów w Świecie Mroku
 Nosferatu – klan wampirów w Nowym Świecie Mroku
 Nosferatu – album muzyczny zespołu XIII. Století
 Nosferatu – brytyjski zespół grający gotycki rock